

Населені пункти та їхні частини
 Славенцин — село в гміні Каменець-Зомбковицький Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Славенцин — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Славенцин — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Славенцин — село в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Славенцин — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Славенцин — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Славенцин — село в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Славенцин — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Славенцин — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Славенцин — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Славенцин — частина міста Грубешів у Грубешівському повіті Люблінського воєводства

Примітки